Zainhammer bezeichnet

 eine Produktionsstätte, in der unter schnell schlagenden mechanischen Schwanzhämmern grobes Stabeisen zu langen stabförmigen Zainen geschmiedet wurde, siehe Zainhammer

 einen Ortsnamen:
 Zainhammer (Reuth bei Erbendorf), Ortsteil der Gemeinde Reuth bei Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Zainhammer (Trabitz), Ortsteil der Gemeinde Trabitz, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Zainhammer (Warmensteinach), Ortsteil der Gemeinde Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern